Yann Sauvé (né le  à Montréal dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie 

En 2008, il est repêché par les Canucks de Vancouver, .

En 2010, il dépasse le plateau des 200 match en saison régulière dans la LHJMQ. Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ || 60|| 2|| 13|| 15|| 75|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 69|| 6|| 15|| 21|| 92|| 14|| 1|| 2|| 3|| 23
|-
| 2008-2009|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 61|| 5|| 25|| 30|| 64|| 4|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| Sea Dogs de Saint-Jean || LHJMQ|| 61|| 7|| 29|| 36|| 65|| 21|| 5|| 10|| 15|| 36
|-
| 2010-2011|| Moose du Manitoba|| LAH|| 39|| 3|| 11|| 14|| 24|| 13|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011|| Salmon Kings de Victoria|| ECHL|| 8|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Wolves de Chicago|| LAH|| 73|| 3|| 6|| 9|| 78|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2012-2013|| Wolves de Chicago|| LAH|| 17|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Wings de Kalamazoo|| ECHL|| 32|| 10|| 9|| 19|| 40|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||Comets d'Utica ||LAH || 67 || 1 || 13 || 14 || 63|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Solar Bears d'Orlando || ECHL || 13 || 2 || 2 || 4 || 19 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2014-2015|| IceCaps de Saint-Jean || LAH || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Falcons de Springfield || LAH || 17 || 0 || 2 || 2 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Bruins de Providence || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland || LAH || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Monarchs de Manchester || ECHL || 52 || 7 || 22 || 29 || 52 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || KHL Medveščak || KHL || 25 || 2 || 1 || 3 || 61 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Monarchs de Manchester || ECHL || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || EHC Munich || DEL || 1 || 0 || 0 || 0 || 25 || 12 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || Nottingham Panthers || EIHL || 54 || 10 || 27 || 37 || 96 || 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || KHL Medveščak || EBEL || 24 || 6 || 8 || 14 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Villacher SV || EBEL || 25 || 2 || 10 || 12 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 36 || 6 || 15 || 21 || 57 || 4 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2020-2021|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 22 || 6 || 9 || 15 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus ||  || 

| 8 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en février 1990
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Sea Dogs de Saint-Jean
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Salmon Kings de Victoria
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Monarchs de Manchester (ECHL)
Joueur du Heat de Stockton
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du EHC Munich